Het eerste Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land (1899) uit 1899.
 Het tweede Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land (1907) uit 1907.